Denumirea de Ceavdar se poate referi la una din următoarele localități din Bulgaria:

 Ceavdar, un sat în comuna Dospat, regiunea Smolean;
 Ceavdar, un sat în comuna Ceavdar, regiunea Sofia.